Bulun (russisch  von jakutisch , Bulung) steht für folgende geographische Objekte in Russland:

Flüsse:
 Bulun (Cheta), Nebenfluss der Cheta
 Bulun (Korkodon), Nebenfluss des Korkodon
 Bulun (Lena), Nebenfluss der Lena
 Bulun (Ochotskisches Meer), Zufluss des Ochotskischen Meeres

Dörfer in der Republik Sacha (Jakutien):
 Bulun (Amginski), im Amginski ulus
 Bulun (Tattinski), im Tattinski ulus

 Bulun (Bulunski), aufgegebene Siedlung, früherer Verwaltungssitz des Bulunski okrug

Siehe auch:
 Bulunski ulus